Vieiro puede referirse a:

 Vieiro (Fonsagrada), lugar y parroquia del concello de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.
 Vieiro (Vivero), parroquia del concello de Vivero, provincia de Lugo, Galicia.

 Vieiro (Abegondo), lugar de la parroquia de Vilacoba, concello de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vieiro (Boimorto), lugar de la parroquia de Brates, concello de Boimorto.
 Vieiro (Guitiriz), lugar de la parroquia de Pedrafita, concello de Guitiriz.
 Vieiro (Teo), lugar de la parroquia de Reis, concello de Teo.
 Vieiro (Verea), lugar de la parroquia de Portela, concello de Verea.
 O Vieiro (Meangos), lugar de la parroquia de Meangos, concello de Abegondo.
 O Vieiro (Vilacova), lugar de la parroquia de Vilacova, concello de Abegondo.
 O Vieiro (Arbo), lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
 O Vieiro (Cañiza), lugar de la parroquia de A Cañiza, concello de Cañiza.
 O Vieiro (Cartelle), lugar da parroquia de As Marabillas, concello de Cartelle.
 O Vieiro (Cervo), lugar de la parroquia de Rúa, concello de Cervo.
 O Vieiro (Fonsagrada), lugar de la parroquia de San Martín de Suarna, concello de Fonsagrada.
 O Vieiro (Forcarey), lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Forcarey.
 O Vieiro (Oroso), lugar de la parroquia de Pasarelos, concello de Oroso.
 O Vieiro (Bragade), lugar de la parroquia de Bragade, concello de Oza-Cesuras.
 O Vieiro (Carres), lugar de la parroquia de Carres, concello de Oza-Cesuras.
 O Vieiro (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de Sar, concello de Santiago de Compostela.
 O Vieiro (Villar de Santos), lugar de la parroquia de Parada de Outeiro, concello de Villar de Santos.
 O Vieiro (Germade), lugar de la parroquia de Lousada, concello de Germade.
 O Camiño de Vieiro, lugar de la parroquia de Liáns, concello de Oleiros.